L'Étoile (Jura)
 L'Étoile (Somme)
ook:
Montceaux-l'Étoile, Saône-et-Loire 

gemeenten met de naam Étoile